Oakland hace referencia a varios artículos:

Lugares en Canadá
 Oakland (Columbia Británica)
 Oakland (Condado de Brant)
 Oakland (Condado de Essex)
 Oakland (Manitoba)
 Oakland (Nueva Escocia)

Lugares en los Estados Unidos de América
 Oakland (Alabama)
 Oakland (California)
 Oakland (Carolina del Sur)
 Oakland (Florida)
 Oakland (Maine)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Míchigan)
 Oakland (Misisipi)
 Oakland (Misuri)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (Nueva Jersey)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregón)
 Oakland (Pensilvania), tres localidades en diferentes condados:
 Oakland (condado de Cambria, Pensilvania)
 Oakland (condado de Lawrence, Pensilvania)
 Oakland (condado de Susquehanna, Pensilvania)
 Oakland (Rhode Island)
 Oakland (Tennessee)
 Oakland (Wisconsin), tres condados diferentes:
 Oakland (condado de Burnett, Wisconsin)
 Oakland (condado de Douglas, Wisconsin)
 Oakland (condado de Jefferson, Wisconsin)

 Condado de Oakland, Míchigan;
 Oakland Park (Florida)
 Municipio de Oakland (condado de Chatham, Carolina del Norte)
 Municipio de Oakland (condado de Venango, Pensilvania)
 Municipio de Oakland (condado de Susquehanna, Pensilvania)
 Municipio de Oakland (condado de Butler, Pensilvania)

Además
 Oakland Motor Car, fabricante estadounidense de automóviles a principios del siglo XX.
 Oakland City (MARTA estación), estación de pasajeros de ferrocarril en Atlanta, Georgia.
 Oakland (Pittsburgh), vecindario en Pittsburgh.
 Oakland (Chicago), vecindario en Chicago.
 Oakland University en Rochester, Míchigan.
 Oakland Cemetery
Véase tambiénAuckland (desambiguación)'''